Eine Gruftkapelle der Freiherren von Gemmingen besteht in:

Treschklingen, siehe Gruftkapelle der Freiherren von Gemmingen (Treschklingen)
Fränkisch-Crumbach, siehe Sarolta-Kapelle